Tinctuur (oplossing), een alcoholische oplossing
 Tinctuur (heraldiek), een heraldische term voor een metaalkleur